Aliona Grati () este critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar și autor de non-ficțiune din Republica Moldova.

Biografie 
Este absolventă a Școlii Pedagogice din Călărași (1991) și a Facultății de Filologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1996). A obținut titlul de doctor în filologie în 2003, la Academia de Științe a Moldovei, cu o teză pe tema Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30 și cel de doctor habilitat, în 2011, cu tema Structuri dialogice în romanul românesc din sec. al XX-lea. Este lector, conferențiar apoi profesor la catedra de Literatură româna și comparată a UPS „Ion Creangă” din Chișinău și cercetător științific principal la Direcția Teorie și metodologie literară a Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. Din 2008 este redactor-șef al revistei de știință literară Metaliteratură. Din din 2019 și al publicației Dialogica. Revistă de studii literare și literatură. Autoare a mai multor cronici de întâmpinare, monografii, studii, articole științificeși filme documentare.

Cărți 
 A debutat în 2004 cu cartea Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Editura „Prut internațional”. ISBN 9975-69-728-3 Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2005). 
 Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30 (2007), AȘM, Elan Poligraf. ISBN 9975-66-018-1. Ediția a II-a, apărută în colecția Opera omnia. Publicistică și eseu contemporan), Iași, Editura . ISBN 978-606-676-182-6.   
 Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc (2009), Editura Gunivas. ISBN 978-9975-908-89-4. Premiul Critică literară  al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2009).     
 Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc (2011), Academia de Științe a Moldovei. ISBN 978-9975-4240-3-5. Premiul  Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (2012).  
 Paul Goma. Inițieri în textul literar (2011) (carte cu caracter didactic apărută în Colecția Cartea care te salvează). Chișinău, Editura Arc. ISBN 978-9975-61-695-1 Premiul Fondului literar din R. Moldova. 
 Fenomenul literar postmodernist (2011), Editura Garomond. ISBN 978-9975-9880-7-0
 Vladimir Beșleagă: cronotopul zborului frânt (2013) (carte cu caracter didactic apărută în Colecția Cartea care te salvează), Editura Arc. ISBN 978-9975-61-659-1 (2017).  
 Magda Isanos, Scrieri. Ediție, studiu introductiv, repere cronologice, note și comentarii, referințe bibliografice de Aliona Grati. Știința, colecția Moștenire, 2016. ISBN978-9975-85-009-4. Premiul „Titu Maiorescu” al Institutului Cultural Român „M. Eminescu” (2017).  
 Cronici în rețea: metaliteratura.net. Prefață de Alexandru Matei, postfață de Ioana Revnic, Editura Junimea, Colecția Efigii, Iași, 2016. ISBN 978-973-37-1969-4. Premiul „Nichita Stănescu” pentru critică literară la Festivalul de poezie "Nichita Stănescu" din Ploiești, ediția a XXX-a, 2018.  
 Dicționar de teorie literară. 1001 de concepte operaționale și instrumente de analiză a textului literar, Editura Arc, Chișinău, 2018. ISBN 978-9975-0-0160-1.   
 Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară, Editura Prut Internațional, Chișinău, 2020. ISBN 978-9975-54-508-2.  
 Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat. București: Eikon, 2021. ISBN 978-606-49-0565-9 .  
 Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica. (Coautori: Elisaveta Iovu, Oxana Popa, Diana Dementieva, Rodica Gotca)Chișinău: Știința, 2021. ISBN 978-9975-85-322-4.
 Ediții coordonate: Paul Goma, Bonifacia. Ediție  și postfață de Aliona Grati, Chișinău: Gunivas, Chișinău, 2015.  Paul Goma, Roman intim. Ediție și postfață, Chișinău: Gunivas, Chișinău, 2015.  Magda Isanos, Scrieri. Ediție, studiu introductiv, repere cronologice, note și comentarii, referințe bibliografice de Aliona Grati, Chișinău: Știința, colecția Moștenire, 2017.  Paul Goma. Cuvântul basarabeanului răzvrătit. Prefață, selecție și coordonare, Chișinău:  Editura Știința, colecția Personalități notorii, 2019.  George Dorul Dumitrescu, „Îți scriu din Chișinăul alb”. Ediție îngrijită, studiu introductiv, Chișinău: Știința, 2022.

Distincții 
Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a Academiei de Științe a Moldovei (2022).

Afilieri 
Membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova , a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Chișinău.

Note

Legături externe 
 Revista „Dialogica” https://dialogica.asm.md/en/first-page/
 https://doctorat.usm.md/umanistice/
 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova  https://uniuneascriitorilor.md/membri?page=14
 Editura Știința. http://editurastiinta.md/magda-isanos-scrieri-1
 http://editurastiinta.md/paul-goma-cuvantul-basarabeanului-razvratit
 Editura ARC  https://www.edituraarc.md/catalog?search=aliona%20grati
 Editura Prut - Prut
 Editura Știința  http://editurastiinta.md/aparitie-editoriala-george-dorul-dumitrescu-iti-scriu-din-chisinaul-alb
 Eitura Eikon https://www.librariaeikon.ro/istorie/1088-regele-mihai-si-basarabia-o-poveste-uitata-de-neuitat.html

Nașteri în 1972
Nașteri pe 25 august
Autori români
Critici literari români
Filologi români
Istorici literari români
Membri ai Uniunii Scriitorilor din România
Membri ai Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
Moldoveni în viață
Profesori universitari români
Români basarabeni
Scriitori de non-ficțiune români